Les Pays-Bas Belgiques sont une région historique d'Europe occidentale.
 Les Pays-Bas Belgiques est une revue du parti Verdinaso de Joris Van Severen.